Чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет 2014 года — турнир под эгидой ФИФА, который проходил в Коста-Рике и является четвёртым чемпионатом мира по футболу среди девушек до 17 лет. Турнир стартовал 15 марта 2014 года и завершился 4 апреля 2014 года.

Выбор места проведения 
Место проведения турнира было выбрано 3 марта 2011 года. ФИФА поручил проведение турнира Коста-Рике.
Другими кандидатами были:

Участники

Составы

Групповой этап 
 Время — центральное стандартное (UTC−6).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 ЧМ по футболу среди девушек до 17 лет на сайте УЕФА 
 Технический отчёт ФИФА

2014
2014 год в женском футболе
Спорт в Коста-Рике в 2014 году
Март 2014 года
Апрель 2014 года
Чемпионаты мира в 2014 году
Футбол в Коста-Рике